Transport:
 Discovery (vaixell de 1602), vaixell lleuger de la Companyia Britànica de les Índies Orientals, avarat abans de 1602
 Expedició Discovery, expedició britànica antàrtica realitzada entre 1901 i 1904 
 Programa Discovery, sèrie de missions espacials de baix cost dedicades a explorar el sistema solar
 Transbordador espacial Discovery, transbordador espacial de la NASA envolat per primer cop el 1984
 USS Discovery (NCC-1031), nau estel·lar de l'univers fictici de Star Trek que apareix a Star Trek: Discovery 
 Canals de TV:
 Discovery Channel, canal de televisió per cable propietat de Discovery Communications 
 Discovery Max, canal de televisió per cable o satèl·lit propietat de Discovery Communications 
 Discovery Science, canal de televisió per subscripció produït per Discovery Communications 
 Productes culturals:
 Discovery (Electric Light Orchestra), vuitè àlbum d'estudi de la banda de rock anglesa Electric Light Orchestra (ELO) publicat el 1979 al Regne Unit 
 Discovery (Pink Floyd), caixa recopilatòria editada el 2011 que inclou els àlbums d'estudi corresponents a la discografia de Pink Floyd 
 Assassin's Creed II: Discovery, videojoc desenvolupat per Griptonite Games i distribuït per Ubisoft per a Nintendo DS, iPhone i iPod Touch 
 Christopher Columbus: The Discovery, pel·lícula estatunidenca, britànica i espanyola dirigida per John Glen el 1992 
 Star Trek: Discovery, sèrie de televisió estatunidenca creada per Bryan Fuller i Alex Kurtzman
 Miscel·lània:
 Discovery Channel Pro Cycling Team, equip professional estatunidenc de ciclisme en ruta creat l'any 1988 
 Discovery-Spring Garden, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Maryland